Lusadzor kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Mekhtishen, ort, Chodzjaly, 
 Qayabası (ort i Azerbajdzjan), Chodzjaly, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar